Domëne Moling – scultore austriaco
 Monica Moling – calciatrice italiana